

Браян — місто, штат Огайо
 Браян — місто, штат Техас